Název Okluka sdílí více vodních toků v České republice:
 Název Okluka je používán pro řeku Okluky ve Zlínském kraji
 Jako Okluka bývá nazýván horní tok řeky Hloučely v okrese Prostějov